Die Abkürzung NSM steht für:

 National Socialist Movement, eine neonazistische Partei in den Vereinigten Staaten.
 Natural Semantic Metalanguage
 Nederlandsche Stoomboot Maatschappij
 Netzsicherheitsmanagement
 Neues Steuerungsmodell, ein Modell zur Reform kommunaler Verwaltung
 NSM-LÖWEN Entertainment GmbH, Automaten- und Musikboxenhersteller
 Naval Strike Missile, ein norwegischer Seezielflugkörper
 NetSupport Manager, ein kommerzielles Fernwartungstool
 Bahnhof Stammbach nach DS 100

NSM